Parse steht für:

 einen Anhänger des Parsismus bzw. einer religiösen persischen Gemeinschaft, siehe Parsen

Parse ist der Familienname folgender Person:

 Rosemarie Rizzo-Parse (* 1938), US-amerikanische Pflegetheoretikerin und Hochschullehrerin
 Scott Parse (* 1984), ein US-amerikanischer Eishockey-Spieler

Siehe auch:
 Pars
 Parser